Plaats in Indonesië
 Wailolong (Ile Mandiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Flores Timur in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Wailolong (Omesuri), een plaats in het bestuurlijke gebied Lembata in de provincie Oost-Nusa Tenggara